Baía ist der Familienname folgender Personen:

 Jerónimo Baía (zwischen 1620 und 1630–1688), portugiesischer Barocklyriker, Ordensmann und Ordenshistoriker
 Vítor Baía (* 1969), portugiesischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Baia
 Bahia (Begriffsklärung)
 Baya